Pułki piechoty noszące numer „94”:

Polskie:
 94 Pułk Piechoty we wrześniu 1939 w składzie Grupy „Sandomierz”
 94 Pułk Piechoty we wrześniu 1939 w składzie rezerwowej 39 Dywizji Piechoty
 94 Pułk Piechoty (1951–1955) → 94 Pułk Zmechanizowany

Austro-węgierski:
 Czeski Pułk Piechoty Nr 94 (1883–1918)

Francuski:
 94 Pułk Piechoty Liniowej

Niemiecki:
 94 Wielkoksiążęcy Saski Pułk Piechoty (5 Turyngski)

Rosyjski:
  (1863–1918) należący do 24 Dywizji Piechoty